Chris Butler, een Amerikaans acteur
 Chris Butler, een Amerikaans ijshockeyspeler
 Chris Butler, een Amerikaans muzikant
 Chris Butler, een Amerikaans politicus
 Chris Butler (1988), een Amerikaans wielrenner
 Chris Butler (1974), een Brits regisseur en scenarioschrijver